MetroStar ou MetroStars peut signifier :

 Red Bulls de New York, anciennement « MetroStars de New York / New Jersey », club de football aux États-Unis.
 MetroStars du Canada, anciennement « MetroStars de Mississauga », club de showbol au Canada.
 Düsseldorfer EG, anciennement « DEG Metro Stars », club de hockey sur glace à l'Allemagne.
 Le Prix MetroStar, un prix qui était décerné à des artistes québécois.
 Le Traversier MetroStar, un traversier qui relia Cavite et Pasaÿ dans le Grand Manille.